Gene
Gene Autry (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos